A 2010-es alpesisí-világkupa – férfi műlesiklás végeredménye.

Végeredmény

Források 
  FIS: Alpine World Cup 2010 men's slalom standings

2010-es alpesisí-világkupa